Se også 599 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
99
Artikler om enkelte år